CMOS:
 CMOS, или КМОП, — комплементарная структура металл-оксид-полупроводник.
 CMOS-память — энергонезависимая память BIOS компьютера.